Bystrez steht für:

 Bystrez (Werchowyna), Huzulen-Dorf in der ukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk
 Bystrez (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch